Stop! Stop! Stop! — первый англоязычный альбом украинской группы «ВИА Гра», издаваемой за рубежом под названием Nu Virgos. Первый релиз альбома состоялся в Японии 18 сентября 2003 года. Продюсерами альбома выступили Андрей Сумин и Алексей Крузин. Продюсеры группы, Константин Меладзе и Дмитрий Костюк, указаны в кредитах альбома как «создатели концепции группы».

История выхода альбома 
Успех альбома «Стоп! Снято!» в странах СНГ и Израиле приводит Sony Music к решению вывести группу «ВИА Гра» на мировой рынок и в 2003 году начинается запись дебютного англоязычного альбома группы.

18 сентября 2003 года состоялся релиз дебютного англоязычного альбома группы «VIA Gra» «Stop! Stop! Stop!» в Японии. Альбом, который был записан в Лондоне, выдержан в стиле европоп. Название альбома было дано по заглавной песне альбома Stop! Stop! Stop!. Автор музыки всех песен — Константин Меладзе, автор слов (за исключением японоязычной «愛の罠 (Ai No Wana)») — Алексей Крузин. Спустя три дня после начала продаж альбом был распродан в Японии тиражом более 30 000 экземпляров. 3 октября 2003 года Анна, Вера и Надя дали концерт-презентацию альбома «Stop! Stop! Stop!» в токийском клубе «Velfarre». Это событие было запечатлено пятнадцатью камерами основных телеканалов Японии. Sony Music запускает крупную промокампанию в 14 странах Юго-Восточной Азии в поддержку альбома и вскоре он получает «золотую» сертификацию на Тайване и Гонконге, а также «платиновую» — в Таиланде.

Успех группы в чартах Японии приводит к угрозе судебного иска от производителей медицинского препарата виагра, и руководство Sony Music дало указание изъять оставшийся тираж альбома «Stop! Stop! Stop!» из продажи. Группа берёт псевдоним «Nu Virgos» (в переводе — «Обнажённые девы»). Как и в случае с оригинальным названием, здесь присутствует игра слов — «nu» («обнажённые»), созвучно слову «new» («новые»).

В марте 2004 года состоялся релиз сингла «Stop! Stop! Stop!» и одноимённого альбома в Скандинавии. В норвежских национальных чартах продаж сингл добрался до 11-й строчки, альбом — до 20-й. В Финляндии альбом занял 6-е, а сингл — 3-е место в официальном чарте продаж, продержавшись в верхней десятке шесть недель. В целом в «Europe Official Top 100» сингл занял 32-е место, а в «Web Top 100» — 5-е. Общие продажи альбома «Stop! Stop! Stop!» составили более 2 000 000 копий.

Оригинальные версии песен 
Англоязычные песни с альбома, а также японоязычная «愛の罠 (Ai No Wana)», имеют свои оригинальные русскоязычные версии:
 Версия с альбома «Stop! Stop! Stop!» → оригинальная версия

 Stop! Stop! Stop! → Стоп! Стоп! Стоп! (альбом Стоп! Снято!)
 Good Morning, Daddy! → Good morning, папа! (альбом Стоп! Снято!)
 Till The Morning Light → Вот таки дела (на физическом носителе русскоязычная версия вышла раньше именно на англоязычном альбоме «Stop! Stop! Stop!»)
 Hold Me Closer → Обними меня (альбом Попытка № 5)
 Let Me Introduce My Mama → Познакомься с моей мамой (альбом Попытка № 5)
 Kill My Girlfriend → Убей мою подругу (альбом Стоп! Снято!)
 愛の罠 (Ai No Wana) → Убей мою подругу (альбом Стоп! Снято!)
 Don’t Ever Leave Me Love → Не оставляй меня, любимый! (альбом Стоп! Снято!)
 Where I’m Gonna Find My Love → Что же я наделала? (альбом Попытка № 5)
 Thank You For The Summer → Спасибо за лето (альбом Попытка № 5)
 Every Day → Каждый день (альбом Попытка № 5)
 If You Could Just Let Me Go → Отпустил бы ты меня (альбом Попытка № 5) (песня вышла би-сайдом на макси-сингле «Stop! Stop! Stop!» в 2004 году)

Список композиций

Над альбомом работали 
Музыканты
 Анна Седокова, Надежда Грановская, Вера Брежнева — вокал, бэк-вокал
 Наталья Гура — бэк-вокал
 Анна Карэ — бэк-вокал
 Гвен Гатри — бэк-вокал
 Стефан Василишин — гитара
 Геннадий Крупник — бэк-вокал
 Константин Меладзе — бэк-вокал
 Игорь Рудый — саксофон
 Иван «Грозный» — скрипка
 Юрий Шепета — аранжировки
 Владимир Бебешко — аранжировки
 Михаил Некрасов — аранжировки
Выпуск
 Исполнительный продюсер: Андрей Сумин
 Сопродюсер: Алексей Крузин
 Саунд-продюсер: Константин Меладзе
 Звукооператор: Владимир Критович
 Звукорежиссёр: Владимир Бебешко
 Сведение: Олег Чечик
 Мастеринг: Сергей Ребрик
Оформление
 Дизайн: Владимир Пасичник, Юрий Задимидько
 Фотографы: Тарас Маляревич, Владимир Пасичник, Дмитрий Перетрутов, Алексей Народицкий, Игорь Верещагин
 Концепт обложки: Jam Suzuki

Чарты

Прочее

Nu Virgos: MV Collection 

VCD-сборник видеоклипов группы, выпущенный в апреле 2004 года в Юго-Восточной Азии. Выпуск был осуществлен в рамках промоушена альбома «Stop! Stop! Stop!», который также рекламируется на оборотной стороне буклета.

Над диском работали 
Музыканты
 Анна Седокова, Алена Винницкая, Надежда Грановская, Вера Брежнева, Валерий Меладзе — вокал
 Наталья Гура, Анна Карэ, Геннадий Крупник, Константин Меладзе — бэк-вокал
 Стефан Василишин — гитара
 Игорь Рудый — саксофон

Режиссёры
 Макс Папареник (11, 12) Игорь Иванов (13), Семён Горов (1—4, 6, 7, 9, 10), Владимир Пасичник (5,8)
Выпуск
 Исполнительный продюсер: Андрей Сумин
 Сопродюсер: Алексей Крузин
 Саунд-продюсер: Константин Меладзе
 Сведение: Константин Меладзе, Владимир Бебешко
 Звукооператоры: Владимир Критович, Сергей Ребрик
 Продакт-менеджер: Юлия Секарева

Дизайн
 Дизайн: Владимир Пасичник, Юрий Задимидько
 Фотограф: Дмитрий Перетрутов

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Украины
Альбомы 2003 года
Альбомы группы «ВИА Гра»
Альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке
Поп-альбомы